Varize (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Varize (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia